Константин Романович (уб. 1306, Москва) — князь рязанский (1294—1301), сын Романа Ольговича.

Биография 
В 1300/1301 году Даниил Московский предпринял поход против Константина (вероятно с целью заполучить Коломну). В битве на стороне Константина участвовали и татары, но рязанский князь проиграл битву и был взят в плен «некоей хитростью» и изменою своих бояр. Затем отвезён в Москву, где содержался в «чести», так как Даниил хотел укрепиться с ним крестным целованием и «отпустить на Рязань». Но дело почему-то затянулось и Даниил в 1303 году скончался, а Константин всё ещё находился в плену. В 1306 году сын и преемник Даниила, Юрий Данилович, приказал его убить.

После убийства Константина рязанский город Коломна «остался» за Москвой, а рязанский престол был занят одним из сыновей Константина — Василием или Ярославом (согласно родословным).

Семья 
 Отец — Роман Ольгович (1237—1270) — Великий князь рязанский (1258—1270), православный святой.
 Мать — Анастасия — происходила из рода великого князя киевского и отличалась искренней верой и благотворительностью.
 Братья согласно Никоновской летописи (согласно родословцам сыновья Константина):
 Фёдор (ум. 1294) — князь рязанский (1270—1294).
 Ярослав (ум. 1299) — князь пронский (1270—1299). 
 Сын согласно Никоновской летописи:
 Василий (ум. 1308) — князь рязанский (1306—1308).

Примечания

Литература 
 
 Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. — СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1891. Т. 2: Владетельные князья владимирских и московских уделов и великие и удельные владетельные князья Суздальско-Нижегородские, Тверские и Рязанские — 696 с.
 

Князья рязанские
Князья пронские
Святославичи
Русские князья XIII века
Русские князья XIV века
Рюриковичи по алфавиту